Iracema steht für
 Iracema, Roman von José de Alencar

Iracema ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Iracema (Ceará), Gemeinde in Brasilien
 Iracema (Roraima), Gemeinde in Brasilien
 Iracema do Oeste, Gemeinde in Brasilien

Iracema ist der Familienname folgender Personen:
 Hedy Iracema-Brügelmann (1879–1941), deutsch-brasilianische Sopranistin